Midtown Historic District oder Mid-Town Historic District: ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Midtown Historic District (Alabama), ID-Nr. 01001293
 Midtown Historic District (Georgia), ID-Nr. 99000161
 Midtown Historic District (Missouri), ID-Nr. 78003392

 Mid-Town Historic District (Mississippi), ID-Nr. 87000463
 Mid-Town Historic District (Missouri), ID-Nr. 89000938
 Mid-Town Historic District (New Jersey), ID-Nr. 95001143